Polkowski – polskie nazwisko.

Osoby o nazwisku Polkowski 
 Andrzej Polkowski (tłumacz) (1939–2019) – polski tłumacz, pisarz i archeolog
 Andrzej Polkowski (1922–1979) – polski aktor
 Ewa Polkowska (ur. 1962) – polska prawniczka
 Franciszek Krzywda-Polkowski (1881–1949) – polski architekt
 Grzegorz Polkowski (ur. 1883) – polski sportowiec
 Jan Wiesław Polkowski (1950–2017) – polski bezdomny
 Ignacy Polkowski (1833–1888) – polski historyk
 Jan Polkowski (ur. 1953) – polski poeta, dziennikarz, działacz NSZZ Solidarność
 Józef Tadeusz Polkowski (1820–1895) – polski malarz, rysownik i pedagog
 Krzysztof Polkowski (ur. 1958) – polski malarz
 Maciej Polkowski (ur. 1947) – polski dziennikarz
 Robert Polkowski (ur. 1994) – niemiecki sportowiec
 Tadeusz Polkowski (ur. 1962) – polski raper
 Żaneta Polkowska (ur. 1964) – polska chemiczka

Polskie nazwiska